In der Liste der Baudenkmale in Lüneburg – Am Berge sind Baudenkmale in der Straße Am Berge in der niedersächsischen Stadt Lüneburg aufgelistet. Die Quelle der IDs und der Beschreibungen ist der Denkmalatlas Niedersachsen. Der Stand der Liste ist der 23. Dezember 2021.

Allgemein

Baudenkmale 
Die Straße Am Berge ist die Verbindung zwischen Am Sande und dem Hafenviertel. Die Straße wurde das erste Mal im Jahre 1313 als „supra montem“ erwähnt. Der Name der Straße leitet sich von einer kleinen 15 cm hohen Erhebung in der Mitte der Straße ab. Auffälligstes Gebäude ist das Haus Am Berge 37 mit einem aufwendig gestalteten Portal. In der Straße steht das Brömsehaus.

|}

Literatur 
 Doris Böker: Hansestadt Lüneburg mit Kloster Lüne (= Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland, Baudenkmale in Niedersachsen. Band 22.1). Michael Imhof Verlag, Petersberg 2010, ISBN 978-3-86568-563-6.

Weblinks

Einzelnachweise 

Luneburg Am Berge
!Am Berge